, une chanson de Vinícius de Moraes et Tom Jobim sortie en 1958 ;
 Chega de Saudade/Bim Bom, un 78 tours de João Gilberto sorti en 1958 ;
 Chega de Saudade, un album de João Gilberto sorti en 1959 ;
 , un ouvrage de  paru en 1990 ;
 Tourbillons (Chega de Saudade), un film de Laís Bodanzky sorti en 2007.